Det Gule Palæ kan henvise til:

 Det Gule Palæ - et palæ i Amaliegade i København
 Det Gule Palæ (Gråsten) - en fredet bygning i Gråsten
 Det Gule Palæ (Ordrup) - en ejendom i Ordrup i Gentofte Kommune, der anvendes til boligsociale formål
 Det Gule Palæ i Roskilde, også kaldet 'Det Kongelige Palæ i Roskilde' - en bygning, der huser Museet for Samtidskunst
 Det Gule Palæ - et kommandotårn oprindeligt opstillet på Jernbaneterrænet på Vesterbro kendt for sin rolle i filmen Olsen-banden på sporet